'''Bellman (fartyg) kan avse:

S/S C M Bellman – ett ångfartyg, senare bogserbåt, byggd 1861
M/Y C M Bellman – en motoryacht, byggd 1914
M/S Bellman – ett litet passagerarfartyg, byggt 1938
Bellman (sightseeingbåt) – en sightseeingbåt, byggd 1946
M/S Carl Michael Bellman – ett passagerarfartyg, byggt 1998